GN puede referirse a:
 Génesis (Gn.), el primer libro de la Torá.
 Guardia Nacional, un cuerpo militar que se mantuvo en funciones desde principios de la década de 1930 hasta 1979 en Nicaragua.
  Guardia Nacional de México, institución policial a cargo de la federación desde 2019 en México. 
 Número de Gödel (GN), un tipo de función en la teoría de los números.
 giganewton (GN), 109 Newtons.
 GN, código ISO de Guinea.
 Gafas nasales (GN), dispositivo para oxigenoterapia de bajo flujo que consta de dos pequeñas cánulas que se introducen por ambos orificios nasales para aportar oxígeno.
 gn, modo de escribir la Ñ en tiempo medievales.

Siglas